Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2022 () проводился с 16 по 20 марта 2022 года в городе Хернёсанд.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Mjölby AI CF, Landelius (Мьёльбю; скип Axel Landelius); команда кёрлинг-клуба Mjölby AI CF выиграла чемпионат впервые в своей истории и впервые попала в призёры чемпионата. Серебряные медали завоевала команда Karlstads CK, Team Magnusson (Карлстад; скип Даниэль Магнуссон). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Falu CC (Фалун; скип Sven Olsson) и Amatörföreningen CK, Westerberg d.y. (Сундбюберг; скип Joel Westerberg).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2022.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Четвертьфиналы. 19 марта, 19:00

Полуфиналы. 20 марта, 9:00

Финал. 20 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео (YouTube-канал «SwedishSportChannel», телекомментарий по-шведски):

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2022

2022
Спорт в Швеции в 2022 году
Март 2022 года
Спортивные соревнования в Хернёсанде